Terra incognita — від  — невідома, незвідана земля.

 Terra incognita — незвідана земля.
 Terra Incognita — українська компанія, виробник спортивного та туристичного облаштування та обладнання.
 Terra Incognita — український часопис з питань теорії та практики сучасного візуального мистецтва.
 «Terra Incognita» — оповідання Володимира Набокова.
 Terra Incognita — дебютний альбом французького гурту Gojira.
 «Незвідана земля» — американський драматичний фільм 2021 року.
 «Terra Incognita» — українське книжкове видавництво, засноване 2017 року.